Clans (Alpes-Maritimes)
 Clans (Haute-Saône)
 Clans (Spel)

Zie ook
Clan (verwanten); een groep mensen verenigd door eenzelfde afkomst
Clan (computerspel); een groep gamers